Верховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Верховская волость (Витебский уезд) — в составе Витебской губернии, Витебский уезд
 Верховская волость (Вельский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вельский уезд
 Верховская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии, Орловский уезд
 Верховская волость (Солигаличский уезд) — в составе Костромской губернии, Солигаличский уезд
 Верховская волость (Поречский уезд) — в составе Смоленской губернии, Поречский уезд